Mahmood steht für:

 Mahmood (Sänger) (* 1992), italienischer Sänger

Mahmood ist der Familienname folgender Personen:

 Attiya Mahmood (* 1954), pakistanische Diplomatin
 Gulustan Mahmood (* 1991), irakische Sprinterin
 In Am Sayad Mahmood (* 1956), irakisch-deutsche Sozialarbeiterin
 Jemilah Mahmood (* 1959), malayische Ärztin und Menschenrechtsaktivistin

 Mazher Mahmood (* 1963), britischer Journalist und Reporter
 Saba Mahmood (1962–2018), pakistanische Anthropologin
 Shabana Mahmood (* 1980), britische Rechtsanwältin und Politikerin (Labour Party)
 Zia Mahmood (* 1946), US-amerikanischer Bridgespieler
 Zuhair Mahmood (* 1952), irakisch-französischer Nuklearwissenchaftler und Islamfunktionär